Стільник, щільник — восковий лист з чарунками, який бджоли й оси роблять для зберігання меду, перги, виховання потомства та перебування дорослих комах.
 Стільник — геометричний термін.
 Стільник — діалектна назва скатерки.

Див. також 
 Стільниковий мед
 Стільниковий зв'язок
 Стільниковий телефон — те ж саме, що й мобільний телефон.
 Стільникове склепіння
 Стольник